

Geografia
 Maillot – comune francese situato nel dipartimento della Yonne
 Maillot, antico nome di M'Chedallah – comune dell'Algeria, situato nella provincia di Bouira

Persone
 Gonzalo Miguel Vicente Maillot (1979) – ex calciatore uruguaiano
 Henri Maillot (1928-1958) – militare e rivoluzionario algerino
 Jacques Maillot (1962) – regista e sceneggiatore francese
 Nikolaus von Maillot de la Treille (1774-1832) – politico e militare tedesco

Altro
 Porte Maillot – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVII arrondissement di Parigi
 Porte Maillot – stazione della Metropolitana di Parigi